Пима может означать:
 Пима — индейское племя группы оодхам.
 Пима — округ в штате Аризона.
 Пима — река в Архангельской области России, приток Пюлы.

См. также 
 Пим
 Пимы